Ivan Raič (ur. 3 czerwca 1989 w Sarajewie) – chorwacki siatkarz grający na pozycji atakującego, reprezentant Chorwacji.

Kluby i sukcesy

Sukcesy reprezentacyjne 
Liga Europejska:
  2013

Nagrody indywidualne  
 2013: Najlepszy punktujący Ligi Europejskiej

Przypisy 

 
Chorwaccy siatkarze
Ludzie urodzeni w Sarajewie
Siatkarze Arago de Sète
Siatkarze Budvanskiej Rivijery Budva
Siatkarze Vero Volley Monza
Siatkarze Noliko Maaseik
Siatkarze Epicentru-Podolan
Siatkarze Szachciora Soligorsk
Urodzeni w 1989